Osoby o tym nazwisku:
 Damian Nenow – polski filmowiec
 Nikoła Nenow – bułgarski kolarz, olimpijczyk